Completude (lógica), princípio que diz que toda sentença lógica pode ser demonstrada como verdadeira ou como falsa, ou mesmo como verdadeira e falsa;
 Completude (Dedekind), propriedade matemática para conjuntos dotados de relação de ordem total.